Anglosaské příjmení Murphy [mörfi] nosí více různých osobností:

 Anna Murphy (* 1989) – švýcarská zpěvačka
 Audie Murphy (1925–1971) – americký voják, herec a hudební skladatel.
 Brittany Murphyová (1977–2009) – americká herečka a zpěvačka
 Calvin Murphy – basktebalista
 Cillian Murphy (* 1976) – irský herec
 Cormac Murphy-O'Connor (1932–2017) – britský katolický kardinál
 Cory Murphy – kanadský hokejista
 Charles C. Murphy – basketbalista
 Charlie Murphy (1959–2017) – americký herec
 Danny Murphy (* 1977) – anglický fotbalista
 Donna Murphyová (* 1958) – americká herečka
 Edward Murphy (Eddie Murphy) – více osob
 Elliott Murphy (* 1949) – americký písničkář a spisovatel
 Gardner Murphy (1895–1979) – americký psycholog
 James Murphy – více osob
 John Murphy – hudební skladatel
 Mrs. John Murphy viz Kim Deal
 Larry Murphy (* 1961) – kanadský hokejový obránce
 Lary Murphy – americký hokejista
 Mark Murphy (1932–2015) – americký jazzový zpěvák
 Matt Murphy – více osob
 Matthew Murphy – anglický zpěvák a kytarista
 Peter Murphy – více osob
 Raymond Murphy – lingvista a sociolog
 Rhys Murphy (* 1990) – irský fotbalista
 Robert Murphy – více osob
 Robert F. Murphy (antropolog) (1924–1990) – americký antropolog
 Róisín Murphy (* 1973) – irská zpěvačka
 Ryan Murphy (* 1965) – americký scenárista, režisér a producent
 Seamus Murphy (* 1959) – irský fotograf
 Shaun Murphy (* 1982) – anglický hráč snookeru
 Walter Murphy – skladatel
 William Parry Murphy (1892–1987) – americký lékař, nositel Nobelovy ceny

 podobné
 Paul Morphy (1837–1884) – americký šachista, neoficiální mistr světa

Externí odkazy 
 

Anglická příjmení
Irská příjmení